Hrvatska nogometna liga - Istok (također i kao Hrvatska republička nogometna liga - Istok) je bila jedna od četiri skupine dotadašnje jedinstvene Hrvatske nogometne lige u sezoni 1983./84., te je predstavljala ligu trećeg ranga natjecanja nogometnog prvenstva Jugoslavije. 
U njoj su sudjelovali klubovi s područja istočne Hrvatske, te je neformalno zvana i Slavonska zona. 
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bila Šparta iz Belog Manastira, koja se uz doprvaka Belišće plasirala u doigravanje za prvaka Hrvatske, ujedno i kvalifikacije za Drugu saveznu ligu - Zapad.

Ljestvica 

 Polet (Bosanski Brod) - klub iz Bosne i Hercegovine
 Borovo Naselje ranije dio Borova, danas dio Vukovara
 Slavonska Požega - tadašnji naziv za Požegu
 Novi članovi lige:
 Slatina
 Sloga Otok

Rezultatska križaljka 

Izvori:

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u nogometu
 Hrvatska nogometna liga – Sjever 1983./84.
 Hrvatska nogometna liga – Zapad 1983./84.
 Hrvatska nogometna liga – Jug 1983./84.
 Doigravanje Hrvatske nogometne lige 1983./84.

Izvori 
 Slaven Zambata i dr: Nogomet 84, Zagreb, 1984, UDK: 796.332"1984", str. 38 
 Dragutin Kerže: Olimpija, simbol Donjega grada : 1923. – 2003., Osijek, 2003., 
  

1983-84 istok
1983-84 Hrvatska